À pleines mains peut désigner :

 À pleines mains, film de Maurice Régamey (1959) ;
 À pleines mains !, bande dessinée, troisième tome de Bob l'éponge.